Miejscowości we Francji:
 Dieppe – miasto w regionie Górna Normandia, w departamencie Seine-Maritime
Miejscowości w Kanadzie:
 Dieppe – miasto w prowincji Nowy Brunszwik, w hrabstwie Westmorland